La Federation Cup 1965 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 3ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 11 nazionali. Il World Group si è giocato al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia dal 15 al 18 gennaio e la finale ed è stata vinta dall'Australia che ha battuto gli Stati Uniti.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia su campi in erba

Finale

Note

Collegamenti esterni